Janez Dular je ime več oseb:
 Janez Dular (1934 - 2017), tehniški fizik, energetik, prvi direktor JE Krško
 Janez Dular (roj. 1943), slovenist in politik
 Janez Dular (roj. 1948), arheolog
 Janez Dular, glasbenik, član skupine Dom za sanje